OLFM4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 13-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 510 амінокислот, а молекулярна маса — 57 280.

Задіяний у такому біологічному процесі, як клітинна адгезія. 
Локалізований у мітохондрії.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки